Spell of Iron — дебютный студийный альбом финской хеви-метал группы Tarot, вышедший в декабре 1986 года на лейбле Flamingo Records.

Список композиций 
Тексты и музыка всех композиций написаны братьями Хиетала — Марко и Захари. Композиция № 7 — инструментальная.

Участники записи 
 Марко Хиетала — вокал, бас-гитара, клавишные (трек № 10);
 Сакари Хиетала — электрогитара, ритм-гитара, бэк-вокал (треки № 4,8);
 Мако Х. — ритм-гитара, соло-гитара (трек № 8), бэк-вокал (трек № 4);
 Пеку Киннари — ударные, бэк-вокал (треки № 4,8).
 Технический персонал
 Касси Халонен — продюсер, клавишные (трек № 4), бэк-вокал (трек № 8);
 Яни Лаасанен — звукоинженер, микшинг;
 Юхо Юнтенен — дизайн обложки.

Кавер-версии песен 
 Американская пауэр-метал группа Twisted Tower Dire записала кавер-версию песни «Wings of Darkness», кавер вошёл на 2-й сингл группы под названием Axes & Honor (2003 г.).
 Финская хэви-метал группа The Evolution в 2005 году также записала кавер на песню «Wings Of Darkness», с самими участниками Tarot — Сакари и Янне.

Примечания

Ссылки 
 Spell of Iron Encyclopaedia Metallum
 

Дебютные альбомы 1986 года
Альбомы Tarot